Боровицы — название населённых пунктов в Россия:

 Боровицы — село в Муромском районе Владимирской области.
 Боровицы — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Боровицы — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Боровицы — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Боровицы — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Боровицы — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Боровицы — село в Ростовском районе Ярославской области.